DN7 (Roemenië), een nationale weg in Roemenië
 DN7 (Var), een departementale weg in Frankrijk